Добрий Шлях —  історична місцевість Києва;
 Добрий Шлях — вулиця в Голосіївському районі Києва;
 Добрий шлях — фантастично-пригодницький роман Костянтина Матвієнка.